Wallfahrtskirche St. Anna ist der Name folgender Kirchen:

 Wallfahrtskirche St. Anna (Harlaching), München
 Wallfahrtskirche St. Anna (Planá), Tschechien
 Wallfahrtskirche St. Anna ob Schwanberg, Österreich